Мапирипана () — посёлок на востоке Колумбии, на территории департамента Гуайния. Входит в состав муниципалитета Барранко-Минас.

История 
До июля 2019 года являлся отдельной административной единицей департамента Гуайния. В июле 2019 года был включён в состав муниципалитета Барранко-Минас.

Географическое положение 
Посёлок расположен в западной части департамента, в пределах Амазонского природно-территориального комплекса, на правом берегу реки Гуавьяре, на расстоянии приблизительно 305 километров к западу-юго-западу от посёлока Инириды, административного центра департамента. Абсолютная высота — 138 метров над уровнем моря.

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения посёлка и бывшего муниципалитета в 2015 году составляла 2845 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Примечания 

Населённые пункты Колумбии